Kirishima bezeichnet:
 eine japanische Stadt, siehe Kirishima
 eine in der Präfektur Kagoshima gelegene Vulkangruppe, siehe Kirishima (Vulkan)

Danach benannt wurden:
Kirishima (Schiff, 1913), Schlachtkreuzer bzw. Schlachtschiff
Kirishima (PS 04), Patrouillenboot der Küstenwache von 1991
Kirishima (DG 174), Lenkwaffen-Zerstörer von 1995